Петроградский процесс — судебный процесс, состоявшийся летом 1922 года в Петрограде над петроградским православным духовенством. Процесс проходил в зале бывшего Дворянского собрания.

На скамье подсудимых оказались 86 обвиняемых. По сценарию властей, они были причастны к волнениям, которые происходили при изъятии ценностей из петроградских церквей. В жизнеописании митрополита Вениамина так сказано о составе подсудимых: «Кроме Митрополита, были привлечены к делу: епископ Венедикт, настоятели почти всех главных петроградских соборов, профессора Духовной Академии, Богословского института и университета, студенты и т. д. Остальная (большая) часть подсудимых состояла из людей „разного чина и звания“, более или менее случайно захваченных „неводом“ милиции при уличных беспорядках во время изъятия. Тут были женщины, старики и подростки и был какой-то карлик с пронзительным голосом, вносивший комическую ноту в тяжелые переживания процесса; была фельдшерица, обвинявшаяся в „контрреволюционной“ истерике, в которую она впала, находясь в церкви во время нашествия советской комиссии, был даже какой-то перс, чистильщик сапог, магометанин, не понимавший, как оказалось, по-русски, — всё же привлеченный за „сопротивление изъятию церковных ценностей“, и т. д. …Словом, эта часть подсудимых представляла собой обыкновенный, весьма случайный по составу, осколок пёстрой уличной толпы. Очевидно было, что никто и не думал делать сколько-нибудь тщательный отбор подсудимых. Некогда было…».

Главным свидетелем обвинения выступил обновленческий священник Владимир Красницкий, главным обвинителем — Пётр Красиков. В приговор вошли все материалы обвинительного заключения, включая те, ложность которых была доказана во время суда.

Трибунал приговорил к смертной казни 10 человек, включая митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), адвоката И. М. Ковшарова и профессора Ю. П. Новицкого. Им вменялось в вину «распространение идей, направленных против проведения советской властью декрета об изятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной буржуазией против советской власти». Александр Введенский и ряд других деятелей обновленчества подписали «Ходатайство группы духовенства - „Живой церкви“ о помиловании приговоренных к расстрелу по делу петроградского духовенства и верующих», авторы которого «преклоняясь перед судом рабоче-крестьянской власти», ходатайствовали перед Петрогубисполкомом «о смягчении участи всех церковников, осужденных высшей мерой наказания». ВЦИК оставил смертный приговор по отношению к ним в силе, заменив шестерым расстрел на тюремное заключение. Другие осужденные получили различные сроки лишения свободы (от одного месяца до 5 лет), 26 человек были оправданы. В ночь с 12 на 13 августа 1922 года приговор в отношении четырех осужденных был приведен в исполнение.

В 1990 году приговор был отменен, и все осужденные реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Архиерейский собор 1992 года причислил митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина и «иже с ним пострадавших» к лику святых мучеников.

Литература 
 «Дело» митрополита Вениамина: (Петроград, 1922 г.). М.: Студия «ТРИТЭ»: Российский архив, 1991.
 
 свящ Георгий Ореханов, Н. А. Кривошеева Дело митр. Вениамина (Казанского). К 80-летию процесса // Материалы Богословской конференции ПСТБИ. М., 2002. — С. 200—209
 архим. Дамаскин (Орловский) Житие священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним пострадавших преподобномученика Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. — Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019. — 352 с. : ил. ; 25 см. — ISBN 978-5-86594-256-6

Ссылки 
 Ходатайство протоиерея А. И. Введенского о помиловании приговоренных к расстрелу по делу петроградского духовенства и верующих. 5 июля 1922 г. 
 Ходатайство группы духовенства -«Живой церкви» о помиловании приговоренных к расстрелу по делу петроградского духовенства и верующих. 6 июля 1922 г. 
 Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения Церкви Божией. Часть 4(2). Петроградский процесс 1922 года
 Высший суд и высшая мера. В лавре и Большом зале Филармонии появились новые мемориальные доски: Интервью с д.и.н. С. Л. Фирсовым / подг. С. Глезеров // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 14 сент.
 Механизмы репрессий. Петроградский процесс 

Христианство и общество
Репрессии в РСФСР
Судебные процессы в России
1922 год в Санкт-Петербурге